Sport
 drążek baletowy
 drążek gimnastyczny
 drążek kalisteniczny
 drążek pogo

 Mechanika
 drążek poprzeczny
 drążek Panharda
 drążek skrętny
 drążek sterowy
 drążek sterujący (dżojstik)

 Inne
 Drążek – miejscowość w województwie wielkopolskim
 Czesław Drążek – jezuita

 Zobacz też
 drąg